

Toponyme 

 Albu (anciennement Alp), une commune d'Estonie ;
 Albu (anciennement Alp), un village de cette commune.

Patronyme 

 Florența Albu (1934-2000), poétesse roumaine.